Justinià I el Gran, emperador romà d'Orient del 527 al 565 
 Justinià II, emperador romà d'Orient del 685 al 695 i del 704 al 711
 Justinià (general) (~530- ~580), general romà d'Orient, nebot de l'emperador Justinià I
 Justinià de València, primer bisbe conegut de València (s. VI)